Schlieren, città svizzera
 Schweizerische Wagonsfabrik Schlieren, industria meccanica svizzera
 Metodo Schlieren
 Tecnica fotografica Schlieren